Régiment de Poitou steht für:

 Régiment de Poitou, früherer Name des 25e régiment d’infanterie, aufgestellt 1585
 Régiment de Poitou (1636), 1636 bis 1665